Ernesto Cristián Carlos I de Hohenlohe-Langenburg (Langenburg, 7 de mayo de 1794-Baden-Baden, 12 de abril de 1860) fue cuñado de la reina Victoria del Reino Unido. Fue hijo del príncipe Carlos Luis I de Hohenlohe-Langenburg y de la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth.

Biografía

Matrimonio 
Se casó con la princesa Feodora de Leiningen, la única hija del príncipe Emico Carlos de Leiningen y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, el 18 de febrero de 1828 en el Palacio de Kensington, Londres. Ella era la hermanastra de la futura reina británica Victoria.

Heredó el título de 4.º príncipe de Hohenlohe-Langenburg el 4 de abril de 1825 y alcanzó el puesto de Mayor General del ejército.

Descendencia

Ancestros

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 7 de mayo de 1794-4 de abril de 1825: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Hohenlohe-Langenburg.
 4 de abril de 1825-12 de abril de 1860: Su Alteza Serenísima el príncipe de Hohenlohe-Langenburg.

Órdenes

1830: Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. 
 1839: Caballero gran cruz de la Orden de Federico.

Extranjeras 

 1821: Caballero de la Orden de San Jenaro. ()

Cargos 

 4 de abril de 1825: Miembro hereditario de la Cámara de los Señores de los Estados del Reino de Wurtemberg.
 3 de julio de 1815: General mayor del Ejército del Reino de Wurtemberg.

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Ernesto 01
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Grandes cruces de la Orden de Federico
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Wurtemberg
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Fallecidos en Baden-Baden
Nacidos en Langenburg